Westfriedhof ("cimitero occidentale" in lingua tedesca) può riferirsi a:

 Germania
 Westfriedhof – cimiter di Colonia
 Westfriedhof – cimitero di Monaco di Baviera
 Westfriedhof – stazione della Metropolitana di Monaco di Baviera